Zauber der Montur steht für:

 ein geflügeltes Wort, siehe Liste geflügelter Worte/Z#Zauber der Montur
 Zauber der Montur (Film), österreichische Filmkomödie (1958)